Джусупов — казахская фамилия. Известные носители:

 Джусупов, Али Аскарович (1928—1974) — советский художник.
 Джусупов, Бекайдар (род. 1920) — советский партийный деятель.
 Джусупов, Кенеш (род. 1937) — советский и киргизский писатель.